У ову листу су укључени свет и океани (позиције број: 1,2,3,4,5,7), Антарктик (позиција број 8), Острва Спретли (на која права полаже више земаља; позиција број 256) и 259 држава и зависних територија које су излистане на горњој листи.

Напомене 
 Европска унија има 3.892.685 km2 , и била би 7. по површини, када би се рачунала као држава.

Види још 
 Списак држава,
 Списак држава по површини
 Списак држава по броју становника,
 Списак држава по густини насељености,
 Списак држава по континентима,
 Списак држава по датуму настанка.

Извори 
 ЦИА Ворлд Фактбук, 1. август 2003.

површина